Amerikai Egyesült Államok
Webster City (Iowa), régebben Newcastle volt a neve
Newcastle, város Kalifornia államban
Newcastle, város Maine államban
Newcastle, statisztikai település Maine államban
Newcastle, város Nebraska államban
Newcastle, város Ohio államban
Newcastle, város Oklahoma államban
Newcastle, város Washington államban
Newcastle, város Wyoming államban
 Ausztrália
Newcastle, város az ausztráliai Új-Dél-Wales államban
 Dél-Afrikai Köztársaság
Newcastle, város KwaZulu-Natal tartományban
 Egyesült Királyság
Newcastle upon Tyne
 Észak-Írország
Newcastle, település Észak-Írországban
 Írország
Newcastle, község Dublin közelében
 Saint Kitts és Nevis
Newcastle, település a Karib-tengeri szigetállamban

Lásd még
New Castle (egyértelműsítő lap)